En la Argentina existen dos departamentos llamados General Roca, en las provincias de Córdoba y Río Negro:

 Departamento General Roca (Córdoba);
 Departamento General Roca (Río Negro).